MDL – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Mandalay, (Birmania)
 MDL – codice valutario ISO 4217 del Leu moldavo, valuta della Moldavia
 MDL – Method Detection Limit, limite di rilevabilità
M.d.L – Maestro del Lavoro, Titolo Onorifico rilasciato dal Presidente della Repubblica Italiana agli insigniti della Stella d’Argento al Merito del Lavoro